Белеста може да се односи на:

 Белеста (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Белеста (Источни Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Источни Пиринеји
 Белеста ан Лораге, насељено место у Француској, у департману Горња Гарона